Хуэйминь (Хух-Хото) (回民) — район городского подчинения городского округа Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия (КНР).
 Хуэйминь (Биньчжоу) (惠民) — уезд городского округа Биньчжоу провинции Шаньдун (КНР).